Преброяването на населението в Индия през 2001 година е 14 по ред проведено преброяване.

Резултати

Езици 
Посочени говорими езици (първи, втори и трети):

Вероизповедание

Източници

Външни препратки 

Преброявания на населението в Индия
2001 година